Barrio General Paz puede referirse a:
 En 
 Barrio General Paz, barrio de la ciudad de Córdoba.
 Barrio General Paz, barrio de la ciudad de Santiago del Estero.